L'Institut universitaire de technologie Robert Schuman, nommé en l'honneur de Robert Schuman (aussi nommé IUT Strasbourg-Sud), est un IUT fondé en 1967. C'est une composante de l'Université de Strasbourg.

Localisation 
Il est situé sur le campus d'Illkirch, à Illkirch-Graffenstaden (Eurométropole) qui offre une infrastructure complète pour la vie étudiante : restaurant universitaire, logements étudiants, bibliothèque, accès rapide avec le centre-ville de Strasbourg par le réseau de transport urbain (tram, bus) et le réseau de pistes cyclables.

Histoire 
Alors que les IUT sont créés en France en 1966, celui de Strasbourg est l'un des premiers du pays.

  : deux départements sont créés lors de la première rentrée de l'IUT implanté à Strasbourg, celui de Chimie et celui de Relations publiques Documentation. L'IUT dépend de l'Université de Strasbourg. Le département chimie accueillera dans un premier temps 35 à 50 étudiants dans les locaux de l'ancienne école de Chimie, rue Goethe à Strasbourg. La section Relations publiques occupe les anciens locaux de l'Institut Physique du Globe, boulevard d'Anvers.
 1971 : l'IUT décide de créer en 1971 deux nouveaux départements, Génie civil et Informatique. L 'IUT installe ses 4 départements dans des locaux neufs à Illkirch-Graffenstaden. Il dépend de l'Université des Sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg.
 1967 - 1987 : L'IUT continue l'ouverture d'options : le département Chimie créé le diplôme « Pollution et nuisances » et celui de Génie civil l'option Génie climatique. En 1986, l'IUT devient « IUT Strasbourg-Sud ». Elle dépend de l'Université Strasbourg III, qui s'appellera Université Robert Schuman un an plus tard. La création de la bibliothèque et de Radio Campus dynamise la vie de l'IUT.
 1988 : le département Techniques de commercialisation, issu de la formation Information-Communication, est créé. Il est basé sur les enseignements du marketing et de la vente. La composition  de l'IUT, avec 5 départements, est achevée. L'IUT s'ouvre à l'international par le biais de jumelages et de partenariats avec d'autres instituts en Europe ou dans le monde (Allemagne, Tchécoslovaquie, Canada, États-Unis). Les échanges d'étudiants s'intensifient et bientôt l'IUT accueille des étudiants étrangers à l'année grâce à Erasmus et aux conventions mises en place.
 2002 : création de la Licence pro en Techniques de commercialisation. Le département Génie civil créé la même année la formation Trinationale dont les enseignements sont dispensés alternativement en Allemagne, Suisse et France. Cette formation conduit aux 2 premiers niveaux du cursus européen : Licence et Master. L'IUT Strasbourg-Sud devient l'IUT Robert Schuman
 2005 : création de la Licence pro en Chimie
 2006 : création de 2 Licences pro en Information-Communication.
 2011 : Création de la Licence professionnelle Construire écologique 
 2012 : Création d’une formation bidiplomante franco-allemande en Gestion d’entreprise et marketing par les départements Information-Communication et Techniques de commercialisation, en partenariat avec la Hochschule Landshut.
 2013 : Évolution de deux DUT :
Le DUT Génie civil devient DUT Génie civil et construction durable. Le DUT Information-Communication option GIDO (Gestion de l’information et du document dans les organisations) devient INFONUM (Information numérique dans les organisations).
 2021 : Le B.U.T. (Bachelor universitaire de technologie) devient le nouveau diplôme des IUT

Organisation 

Il est composé de 5 départements :

 Chimie :
Le département Chimie prépare aux diplômes du B.U.T. Chimie (Bac +3) et de la Licence professionnelle ACICP (Analyse et contrôle pour industries chimiques et pharmaceutiques, Bac +3).

 Génie civil construction durable :
Le département Génie civil construction durable prépare aux diplômes du B.U.T. Génie civil construction durable (Bac +3), des Licences professionnelles (Bac +3) Conduite de chantier bâtiment, Conduite de chantier travaux publics, Construire écologique, Performance énergétique et environnementale des bâtiments et propose également une Formation Trinationale en Génie Civil (7 semestres divisés entre la France, la Suisse et l'Allemagne, octroyant le DUT Génie civil, la Licence professionnelle Génie et Construction, le Bachelor Suisse et le Bachelor Allemand.
 
 Information-Communication :
Le département Information-Communication prépare aux diplômes du B.U.T. Information-Communication (Bac +3) avec trois parcours dès la première année : Communication des organisations, Information numérique dans les organisations, Publicité, de la Licence professionnelle Métiers de la publicité (Bac +3) et de la Licence professionnelle Stratégies de la communication et de l'information numériques (SCIN, Bac +3).

 Informatique :
Le département Informatique prépare aux diplômes du B.U.T. Informatique (Bac +3), et de la Licence Professionnelle CDAD (Conception et développement d’applications distribuées, Bac +3).

 Techniques de commercialisation :
Le département Techniques de commercialisation prépare aux diplômes du B.U.T. Techniques de commercialisation (Bac +3) et des Licences professionnelles (Bac +3) Commercial dans l'environnement européen et international, Distribution, management et gestion de rayon (Distrisup Management)

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel
 Situation de l'IUT sur le plan du campus d'Illkirch

Robert Schuman
Université de Strasbourg
Enseignement supérieur dans le Grand Est
Le Parc d'Innovation
Établissement scolaire fondé en 1967